Jesse Donald "Don" Knotts (21. července 1924, Morgantown, Západní Virginie, USA – 24. února 2006 Beverly Hills) byl americký komik, herec, a zpěvák.

Externí odkazy 
 
 
 
 Fanouškovské stránky donknotts.com 

Narození v roce 1948
Úmrtí v roce 2006
Muži
Narození v New Orleansu
Američtí herci
Američtí zpěváci
Držitelé Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli
Držitelé ceny Zlatý glóbus
Držitelé ceny Grammy
Držitelé ceny Emmy za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli (komedie)
Narození v roce 1924
Narození 21. července
Úmrtí 24. února
Američtí křesťané
Pohřbení v Los Angeles
Nositelé Medaile za americké tažení